Neorosacea är ett släkte av nässeldjur. Neorosacea ingår i familjen Prayidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Neorosacea